Смирнофф — распространённый на Западе вариант русской фамилии Смирнов.

 Смирнофф, Карина (род. 1978) — американская танцовщица.
 Смирнофф, Яков (род. 1951) — американский комик и художник.
 Smirnoff — торговая марка спиртных изделий.